Анато́лий Тито́в: Титов, Анатолий Александрович (1923—2008) — Герой Российской Федерации.
 Титов, Анатолий Алексеевич (род. 1956) — советский легкоатлет, тренер.
 Титов, Анатолий Григорьевич (1938—2008) — актёр, музыкант, композитор, телеведущий, исполнитель и исследователь романса.
 Титов, Анатолий Кириллович (1947—2021) — белорусский историк, геральдист и сфрагист.
 Титов, Анатолий Михайлович (1935—2015) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации.
 Титов, Анатолий Фёдорович (1933—1990) — заслуженный геолог РСФСР, первооткрыватель нефтяных и газовых месторождений.